Бовильский дом () — династия, правившая в гасконских виконтствах Безом и Бенож в XII — XIII веках.

История 
Родоначальником династии был Бернар де Бовиль (ум. после 1175), который во второй половине XII века посредством брака на дочери виконта Безома и Беножа Гильома Аманье III унаследовал владения Безомского дома. Достоверно происхождение Бернара неизвестно. Историк Ж. де Журген считает, что Бернар происходил из Габарданского дома и был сыном Роже, одного из младших сыновей виконта Габарре Пьера I Роже. Журген считает, что их сыном был Пьер I де Габарре, сеньор де Сен-Макер и де Лангон, виконт де Безом и де Бенож. Однако Бернар ни в каких источниках не называется как Бернар де Габарре. Кроме того, Гильеметта де Бовиль, жена Пьера I де Габарре, была, судя по источникам, виконтесса в собственном праве, а сам Пьер в источниках не называется виконтом Безома. Поэтому она вероятнее была дочерью Бернара де Бовиля, а Пьер де Габарре получил Безом и Бенож как её муж.

Вероятно Пьер де Габарре был вторым мужем Гильемметы. Имя её первого мужа неизвестно, дети от этого брака носили патроним «де Бовиль»: сыновья Бернар (ум. до 1242) и Жеро, а также дочь Ирменгарда, которая была настоятельницей монастыря Куару. От второго брака родился сын Пьер II де Габарре, который упоминается около 1250 года как виконт Безома. Неизвестно, было ли у него потомство.

Генеалогия

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Виконты Безома